Les Mots bleus est un album du chanteur Christophe (1974) ;
Les Mots bleus est une chanson du chanteur Christophe, parue sur l'album du même nom ;
Les Mots bleus est un film français réalisé par Alain Corneau (2004).